Freixenet («Фрешене́т», каталанское произношение: [fɾəʃəˈnɛt]) — производитель кавы, крупнейший в мире производитель игристого вина традиционным методом по данным IWSR. Сбор винограда для кавы Фрешенет осуществляется в Пенедесе. Производство расположено к западу от Барселоны в Каталонии, в городе Сант-Садурни-д’Анойя.

История 
Компания была основана после объединения двух семей с винодельческими корнями: семьи Феррер, с XII века владеющей фермерским хозяйством Ла-Фрешенеда в Альт-Пенедесе, и семьи Сала, занимавшейся производством и экспортом вина в Южную Америку. Семья Сала основала Casa Sala, где сейчас располагается штаб-квартира Freixenet.

Компания была основана, когда Педро Феррер Бош сочетался браком с Долорес Сала Бибе в конце XIX века. Примерно в то же время европейские винопроизводители сильно пострадали от нашествия Филлоксеры. Руководствуясь успехом своих коллег в Шампани, виноделы Каталонии начали производить игристое вино методом шампенуаз, или каву. В 1920-х годах, по мере становления рынка испанской кавы, кава «Фрешенет» уже была довольно популярна в Испании и даже за её пределами. В 1927 году по проекту архитектора Хосе Рос-и-Роса было построено здание Cavas Freixenet, рядом с железнодорожной станцией Сан-Садурни-д’Анойя. Фрешенет направляет средства на увеличение объёмов производства, сооружая новые погреба в Casa Sala. В 1936 Фрешенет начал поставки в США.

Во время гражданской войны в Испании семья потеряла отца и старшего сына. Руководство компанией легло на плечи вдовы, Долорес Сала. В 1941 году «Фрешенет» запустил в производство вино Carta Nevada, до сих пор один из лидирующих продуктов в линейке. В 1974 году компания добилась международного успеха с другим вином, Cordon Negro. В 1985 году «Фрешенет» приобрёл хозяйство Henri Abele (фр.) в Реймсе, один из старейших домов в Шампани. В 1986 году была открыта винодельня Gloria Ferrer в Сонома, Калифорния. В 2018 году была приобретена немецким концерном Henkell & Co. Sektkellerei.

Продукты 
 Carta Nevada
 Cordon Negro
 Cordon Rosado

Маркетинг 
Известным на весь мир стало рекламное изображение «Фрешенет» начала XX века «Мальчик с бутылкой». С 1977 года традиционным стал ежегодный рождественский телевизионный рекламный ролик «Фрешенет» со знаменитостью.

Список роликов с участвовавшими в них приглашенными звездами:
 1977: Лайза Миннелли
 1978 и 1979: Burbujas de Freixenet
 1980: Барбара Рей, Лоренсо Сантамария, Сидни Ром и Марго Хемингуэй
 1981: Джин Келли
 1982: Norma Duval, Cheryl Ladd и Энн-Маргрет
 1983: Мигель Бозе и Ширли Маклейн
 1984: Пласидо Доминго и Ana Obregon
 1985: Ракель Уэлч
 1986: Александр Годунов и Жаклин Биссет
 1987: Виктория Принсипал
 1988: Хосе Каррерас
 1989: Пол Ньюман
 1990: Инес Састре и Кристофер Рив
 1991: Дон Джонсон
 1992: Антонио Бандерас и Шэрон Стоун
 1993: Ким Бейсингер
 1994: Актёрский состав фильма «Изящная эпоха»
 1995: Начо Дуато и Энди Макдауэлл
 1996: Энтони Куинн, Лоренцо Куинн, Mar Flores, Sofía Mazagatos и Juncal Rivero
 1997: Мег Райан
 1998: Марибель Верду, Алехандро Санс, Лаура Понте и Ainhoa Arteta
 1999: Монсеррат Кабалье, Joaquín de Luz, Тамара Рохо, Carlos Nuñez, Cristina Pato, Ketama, Эстрелла Моренте, Íngrid Rubio и Lorena Bernal
 2000: Лорин Маазель и las Burbujas de Freixenet
 2001: Пенелопа Крус
 2002: Пилар Лопес де Айала
 2003: Пас Вега
 2004: Nieves Álvarez и Пирс Броснан
 2005: Gabino Diego и Деми Мур
 2006: Ángel Corella и Гвинет Пэлтроу
 2007: Мартин Скорсезе
 2008 и 2009: Selección española de natación sincronizada
 2010: Шакира
 2011: Сара Барас и Juan Carlos Martínez

Винопроизводства, входящие в группу «Фрешенет» 
 Segura Viudas, Испания
 René Barbier, Испания
 Castellblanch, Испания
 Canals & Nubiola, Испания
 Conde de Caralt, Испания
 Vionta, Испания
 Morlanda, Испания
 Valdubón, Испания
 Henri Abelé, Франция
 Gloria Ferrer, США
 Sala vivé, Мексика
 Wingara wine group, Австралия
 Yvon mau, Франция
 Fra Guerau, Испания
 Viento sur, Аргентина
 Oroya, Испания
 Terra nova, Чили

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Фрейшенет

Винодельческие хозяйства Испании